Oblik je ime več otočkov na Hrvaškem:

 Oblik, otoček pri Vrgadi
 Oblik, otoček pri Zlarinu